Macleay ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Macleay (1767–1848), schottischer Entomologe
 George Macleay (1809–1891), australischer Entdecker und Politiker
 James William Ronald Macleay (1870–1943), britischer Diplomat
 William John Macleay (1820–1891), schottischer (später australischer) Politiker und Naturforscher
 William Sharp Macleay (1792–1865), schottischer (später australischer) Entomologe

Ort:
 Macleay (Oregon), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Macleay Museum, University of Sydney
 Macleay River, New South Wales
 Maclay